

Geografia 
 Brande – ex comune nella contea di Ringkøbing, Danimarca
 Brande-Hörnerkirchen – comune dello Schleswig-Holstein, Germania
 Comune di Ikast-Brande – comune nella regione dello Jutland centrale, Danimarca

Personaggi 
 R. J. Brande – personaggio dei fumetti DC Comics

Persone 
 Dorothea Brande – scrittrice ed editrice statunitense
 Luc Van den Brande – politico belga